Winterknospe ist eine Bezeichnung für 

 von Holzgewächsen im Frühsommer gebildete und den Winter überdauernde Knospen, siehe Winterknospe
 von Wasserpflanzen gebildete Überwinterungsorgane, siehe Turio
 von manchen Pflanzen und koloniebildenden Wassertieren gebildete Überwinterungsorgane, siehe Hibernakel